Golovinó (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Golovinó (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia